Inklings steht für:

 Inklings (Literatur), ein Diskussionskreis in Oxford
 Inklings (Musiker), ein britischer Musiker

siehe auch:

 InkLink